Hignett ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hignett (* 1946), englischer Fußballspieler
 Craig Hignett (* 1970), englischer Fußballspieler
 Geoff Hignett (* 1950), britischer Weitspringer
 Mary Hignett (1916–1980), britische Schauspielerin
 Sam Hignett (1885–ca. 1933), englischer Fußballspieler
 Susie Hignett (* 1986), britische Triathletin